Kierzkowice peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Kierzkowice, village de la voïvodie de Lubusz
 Kierzkowice, village de la voïvodie de Grande-Pologne

Homonymie de localités